YKY steht für:
 Kindersley Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Kindersley (Saskatchewan), Saskatchewan, Kanada
 Yapı Kredi Yayınları, türkischer Buch- und Zeitschriftenverlag

yky steht für:
 Yakoma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt im Ngbandi (Sprache)-Dialektkontinuum, eine der Adamaua-Ubangi-Sprachen in Afrika

Abkürzung